Holman ist der Name folgender

Orte in Kanada:
 Holman, Siedlung in den Nordwest-Territorien, siehe Ulukhaktok

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Holman (Alabama)
 Holman (Arkansas)
 Holman (Minnesota)
 Holman (Missouri)
 Holman (New Mexico)
 Holman (Texas)
 Holman (Washington)

Berge:
 Holman Dome, Nunatak auf der Davis-Insel, Königin-Maud-Land, Antarktika

Holman ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Holman (1895–1974), britischer Diplomat
 Bill Holman (* 1927), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Bob Holman (* 1948), US-amerikanischer Dichter
 Brett Holman (* 1984), australischer Fußballspieler
 Clare Holman (* 1964), britische Schauspielerin und Regisseurin
 Dan Holman (* 1990), englischer Fußballspieler 
 Dávid Holman (* 1993), ungarischer Fußballspieler
 Dorothy Holman (1883–1968), britische Tennisspielerin
 Eddie Holman (* 1946), US-amerikanischer Sänger
 Felice Holman (* 1919), US-amerikanische Schriftstellerin
 Frederick Holman (1885–1913), britischer Schwimmer

 Herbert Holman (1869–1949), britischer Generalleutnant
 J. A. Holman (1901–1980), tschechoslowakischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 J. Alan Holman (1931–2006), US-amerikanischer Paläontologe und Herpetologe
 James Holman (1786–1857), englischer Reisender und Autor
 Libby Holman (1904–1971), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Matt Holman (Matthew Holman; * 1982), US-amerikanischer Jazzmusiker

 Nat Holman (1896–1995), US-amerikanischer Basketballspieler
 Otto Holman (* 1956) niederländischer Politikwissenschaftler
 Peter Holman (* 1946), englischer Musikwissenschaftler, Cembalist und Organist
 Ray Holman (* 1944), trinidadischer Komponist, Arrangeur und Musiker
 Robert Holman (Bob Holman; 1936–2016), britischer Erziehungswissenschaftler und Sozialarbeiter
 Rufus C. Holman (1877–1959), US-amerikanischer Politiker
 Sheri Holman (* 1966), US-amerikanische Schriftstellerin
 Silas Whitcomb Holman (1856–1900), US-amerikanischer Physiker
 Tomlinson Holman, US-amerikanischer Toningenieur

Siehe auch:
 Holmen